CDS (англ., coding sequence), в генетике — кодирующая область, или кодирующая последовательность.

CDS (англ., credit default swap), в экономике — кредитный дефолтный своп.